Gouverneur de New York peut faire référence à :
 Gouverneur de l'État de New York, chef du pouvoir exécutif de l'État américain de New York ;
 Gouverneurs coloniaux de New York (1664-1783) ;
 Gouverneurs de l'État de New York (depuis 1777).